Swearingen steht für:

 Swearingen, ein US-amerikanischer Flugzeughersteller

Swearingen ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Swearingen (1921–2016), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Henry Swearingen (~1795–1849), US-amerikanischer Politiker
 Inga Swearingen (* 1975), US-amerikanische Jazzsängerin
 Thomas Van Swearingen (1784–1822), US-amerikanischer Politiker